Acadië, gebied in het noordoosten van Noord-Amerika, dat beheerd werd door Frankrijk
Acadia Pharmaceuticals, farmaceutisch bedrijf
Acadia National Park, nationaal park in het zuidoosten van de staat Amerikaanse staat Maine
Acadia (schip), tweede schip van de Cunard Line
Acadia (eiland), onderdeel van het atol Ducie (Pitcairneilanden)
Acadia (dier), een geslacht van muggen uit de familie van de paddenstoelmuggen (Mycetophilidae)